Bacil de Pfeiffer, coc bacil gram-negatiu no mòbil descrit el 1892 per Richard Pfeiffer 
 Biografies:
 Alois Pfeiffer (Bauerbach, 1924 - 1987), sindicalista i polític alemany que va ser membre de la Comissió Europea entre 1985 i 1987
 George Jean Pfeiffer (Versalles, 1835 - París, 1908), pianista i compositor francès del Romanticisme
 Georgi Vasilievitx Pfeiffer (Comtat de Prilukskij, 1872 - Kiev, 1946), matemàtic rus ucraïnès
 Johann Pfeiffer (Nuremberg, 1697 - Bayreuth, 1761), compositor i mestre de capella del Barroc tardà 
 Michael Traugott Pfeiffer (Sulzfelden, 1771 - Aarau, Argòvia, 1849), músic i pedagog
 Michelle Pfeiffer
 Richard Friedrich Johannes Pfeiffer (1858 – 1945), metge i bacteriòleg alemany 
 Theodor Pfeiffer (Heidelberg, 1853 - 1929), pianista i compositor alemany 
 Walter Pfeiffer (Zuric, 1946), fotògraf suís